Гарольд Эмери Мур (, 7 июля 1917 — 17 октября 1980) — американский ботаник.

Биография 
Гарольд Эмери Мур родился 7 июля 1917 года.

В 1939 году Мур получил степень бакалавра в Государственном колледже Массачусетса, затем отправился в Гарвардский университет, где получил степень магистра в 1940 году и степень доктора философии в 1942 году. Он внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений.

Гарольд Эмери Мур умер 17 октября 1980 года.

Научная деятельность 
Гарольд Эмери Мур специализировался на семенных растениях.

Научные работы 
 African Violets, Gloxinias and their relatives. 1957.
 An Annotated Checklist of Cultivated Palms. In: Principes. 7, 1963.
 The Major Groups of Palms and their Distribution. 1973.

Примечания

Литература 
 Robert Zander, Fritz Encke, Günther Buchheim, Siegmund Seybold (Hrsg.): Handwörterbuch der Pflanzennamen. 13. Auflage. Ulmer Verlag, Stuttgart 1984, ISBN 3-8001-5042-5.
 Bates, D.M. (1981). «Harold E. Moore, Jr.» Taxon 30 (1): 373—374.

Ссылки 
 The Library of Congress Authorities: Harold Emery Moore
 Virtual International Authority File: Harold Emery Moore
 Bates, D.M. (1981). «Harold E. Moore, Jr.» Taxon 30 (1): 373—374
 Harold E. Moore, Jr. (1917—1980): A tribute

Ботаники по алфавиту
Ботаники США
Выпускники Университета Массачусетса в Амхерсте